Real to Reel – album degli Starcastle del 1978
 Real to Reel – album dei Marillion del 1984
 Real to Reel – album dei Tesla del 2007